Площадь Конституции () — площадь в Печерском районе Киева. Расположена между улицей Михаила Грушевского, Верховной Радой Украины и Мариинским парком. Известна с середины XVIII века, когда была создана в связи с возведением Мариинского дворца. До 1854 года на площади располагались Присутственные места, проходили парады и учения. В 1847 году был заложен Мариинский парк.

После постройки здания Верховного совета УССР в конце 1930-х годов площадь получила название Октябрьской, позже — площадь Верховного Совета УССР. С 1977 года — Советская площадь. Это название вышло из употребления в начале 1990-х годов. Около 10 лет площадь просуществовала без определённого названия. Нынешнее название было утверждено 20 июня 2002 года.

Транспорт 
 Станция метро «Арсенальная» (0,7 км)
 Автобусы 24, 62

Литература 
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.